Klasyfikacja – systematyczny podział przedmiotów lub zjawisk na klasy, działy, poddziały, wykonywany według określonej zasady.

Może odnosić się m.in. do:
 języków klasyfikacyjnych takich jak UKD, klasyfikacja dziesiętna Deweya i innych,
 klasyfikacji gleboznawczej,
 klasyfikacji taksonomicznej,
 klasyfikacji statystycznej, 
 Klasyfikacji budżetowej,
 Klasyfikacja (przeróbka kopalin).

Zobacz też 

 podział logiczny
 systematyka

Przypisy